Cyclocross Shrewsbury 2014 (januari)
Cyclocross Shrewsbury 2014 (oktober)